Ordet grotesk har flere betydninger:

 Grotesk (typografi), en skrifttype, hvor alle streger er lige kraftige og uden seriffer. De nok mest kendte groteske skrifttyper er Helvetica og i computerverdenen Arial.
 Det groteske: det groteske som æstetisk kategori